Existen varios términos para Palla:
Palla, prenda tradicional de la Antigua Roma.
Palla, localidad en la parroquia de Corias, en el concejo de Pravia, Principado de Asturias (España).

Autores de nombres científicos 
 Eduard Palla 1864-1922
 Piero Palla